Psittacopasserae — клада птахів. Об'єднує ряди горобцеподібних (Passeriformes) і папугоподібних (Psittaciformes) та низку вимерлих форм. Кладу запропоновано у 2008 році та офіційно опубліковано у 2011 році в журналі «Nature Communications».

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує еволюційні зв'язки Psittacopasserae у межах клади Passerea:

Примітки 

Систематика птахів